Geminus var namnet på en familj tillhörande gens Servilia.

Kända medlemmar 
 
 Gnaeus Servilius Geminus, romersk politiker, konsul 217 f.Kr.
 
 Publius Servilius Geminus, romersk politiker, konsul 252 och 248 f.Kr.